Östra härads domsaga kan avse:

 Östra härads domsaga, Jönköpings län (1796–1933)
 Östra härads domsaga, Blekinge län (1683–1937)